Франсуа Эдуар Пико (; ) — французский исторический живописец, ученик Франсуа-Андре Венсана и Жака-Луи Давида, учитель Александра Кабанеля.

Биография 
Родился в Париже в 1786 году. В 1813 году, выиграв Римскую премию, получил стипендию для длительной учебной поездки в Рим.

В Риме Пико длительное время проживал на вилле Медичи в соседних комнатах с художниками Ало, Пальером и Энгром, причём Ало выполнил портреты Пико, Энгра и Пальера в интерьерах их комнат (которые были одновременно и мастерскими). По возвращении во Францию, работа Пико «Амур и Психея» была выставлена в 1817 году на Парижском салоне и имела огромный успех. Пико продолжал выставляться на Салоне вплоть до 1839 года.

В 1836 году Франсуа Эдуар Пико был избран членом Парижской академии; ранее, в 1832 году, он стал офицером ордена Почётного легиона.

Пико активно занимался преподаванием живописи, причём среди его учеников были такие крупные художники, как Гюстав Ашиль Гийоме, Огюст Лелуар, Вильям Бугро и Александр Кабанель. Помимо станковой живописи, много занимался созданием настенных и потолочных росписей в помещениях Лувра и Версаля. Расписывал также парижские храмы Нотр-Дам-де-Лорет («Христос коронует Богоматерь»), Сен-Венсан-де-Поль («Христос и апостолы»), Сен-Мерри («Святая Женевьева даёт обет безбрачия») и другие.

В станковой живописи Пико предпочитал исторические и мифологические сюжеты; кроме того, им было написано много прекрасных портретов.

Примечания

Галерея 

Художники Франции XIX века
Исторические художники Франции
Художники-портретисты Франции
Художники-неоклассики
Художники-фрескисты
Стипендиаты французской академии в Риме
Преподаватели Национальной высшей школы изящных искусств
Похороненные на кладбище Пер-Лашез